Ein Geologischer Garten ist eine Verbindung aus einer gärtnerisch gestalteten Parkanlage und einer geowissenschaftlichen Präsentation, etwa durch eine Ausstellung gesammelter Gesteine oder durch vorhandene besondere geologische bzw. geomorphologische Sehenswürdigkeiten (z. B. einen Aufschluss). Ein geologischer Garten soll Einsicht in Landschaftsformen, in den geologischen Aufbau der Erdkruste, geophysikalische Prozesse (z. B. Faltungen) und über die Pflanzen- und Tierwelt der Erdzeitalter geben.

Solche Anlagen sind zum Beispiel:

 Geologischer Garten Bochum (NRW)
 Geologischer Garten Halle (Sachsen-Anhalt)
 Geologischer Garten Münzenberg  (Wetteraukreis, Hessen)
 Geologischer Garten Stolzenhagen  (Landkreis Barnim, Brandenburg)
 Geologischer Garten Weseke (Kreis Borken, NRW)
 Gesteinsgarten Gommern (Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt)
 Lausitzer Findlingspark Nochten (Landkreis Görlitz, Sachsen)

Siehe auch 
 Findlingsgarten

Geologie
Gartentyp
Parkanlage